Составы команд-участниц Кубка короля Фахда 1995 представлены ниже. В состав могло входить до 21 игрока. Возраст игроков приведён по состоянию на 6 января 1995 года — день старта турнира.

Группа A







Группа B





Япония

Примечания 

1995
1995 год в футболе
Кубок конфедераций
Спорт в Саудовской Аравии в 1995 году
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии